Нараянан () — индийские имя и фамилия. Известные носители:

 Нараянан, Кочерил Раман (1920—2005) — президент Индии в 1997—2002 годах.
 Нараянан, Расипурам Кришнасвами (1906—2001) — индийский писатель.
 Нараянан, Маянкоте Келатх (род. 1934) — индийский государственный и политический деятель, губернатор Западной Бенгалии (с 2010 года).

См. также 
 Нараян